Het recht van een afgestudeerde aan een instelling voor hoger onderwijs op toegang tot de wetenschappelijke promotie.
 Het recht van een universiteit om de doctorstitel te verlenen.
 Het (persoonlijk) recht van een hoogleraar om promovendi/doctorandi de doctorstitel te verlenen (ius promovendi).